

Persone 
 Armin Wurm – hockeista su ghiaccio tedesco
 Erwin Wurm – artista austriaco
 Frank Wurm – giocatore di baseball statunitense
 Harald Wurm – sciatore austriaco
 John Nicholas Wurm – vescovo statunitense
 Juliane Wurm – arrampicatrice tedesca
 Mary Wurm – pianista e compositrice inglese
 Nicolaus Wurm – giurista tedesco
 Stephen Wurm – linguista australiano di origini ungheresi
 Theophil Wurm – vescovo tedesco
 Wenzel von Wurm – generale austro-ungarico

Videogiochi 
 Wurm: Journey to the Center of the Earth – videogioco del 1991
 Wurm Online – videogioco online

Altro 
 Wurm – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania
 Wurm – album dei Wolfgang del 1997
 1785 Wurm – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Würm (disambigua)

Altri progetti